Радиостанция может означать:
 Радиостанция — комплекс радиопередатчиков или радиоприёмников.
 Рация — приёмо-передающее устройство, переносная радиостанция.
 Вещательная радиостанция (или Радиодом) — комплекс устройств и сооружений, служащих для подготовки программ радиовещания.
 Радиостанция (разг.) — то же что и Радиоканал (а также радиостанция как радиовещательная организация).